Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseinek eredményeit.

A cím védője a tajvani Hszie Su-vej és a belga Elise Mertens párosa volt, de Hszie Su-vej ebben az évben nem vett részt a tornán. Elise Mertens a kínai Csang Suajjal első kiemeltként indult, és a döntőig jutottak, ahol a győzelmet a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková páros szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–4 arányban győztek.

Ebben az évben három magyar versenyző is indulhatott ebben a versenyszámban: Bondár Anna a belga Greet Minnennel, Udvardy Panna az amerikai Kaitlyn Christiannal, míg Gálfi Dalma az ukrán Dajana Jasztremszkával alkotott párt. Mindhármuknak az első körben fejeződött be a verseny. Bondár Annáék az első kiemelt párostól kaptak ki, míg Gálfi Dalmáék döntő szett 18–16 arányban szenvedtek vereséget.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

N2